A magyar női labdarúgókupában 2012–2013-ban tíz csapat küzdött a kupa elnyeréséért.
Négy alsóbb osztályú csapat selejtezőt vívott a negyeddöntőbe jutásért. A legjobb nyolc között a négy másodosztályú csapathoz sorsolták a benevezett négy első osztályú csapatot vendégként. A versenykiírás szerint az alsóbb osztályú csapatok döntetlennel is tovább juthatnak.

Selejtező

A negyeddöntőtől a döntőig

Negyeddöntők

Elődöntők

Döntő

Lásd még 
 2012–2013-as magyar női labdarúgó-bajnokság (első osztály)

Jegyzetek

Források 
 MLSZ adatbank
 Fradi-MTK a Női Magyar Kupa negyeddöntőjében
 Magyar Kupa: női örökrangadó az Üllői úton; a Monor vendége lesz a Szombathely 
 Pádár Anita duplájával kupagyőztes az MTK

Magyarkupa
Magyarkupa
Magyar női labdarúgókupa